Adolfo Giaquinto – scrittore e cuoco italiano
 Adolfo Giaquinto – magistrato e politico italiano
 Corrado Giaquinto – pittore italiano del XVIII secolo

Pagine correlate 
Giaquinta